Perejoguine (Пережогин) est un patronyme russe:
Aleksandr Perejoguine (1983-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe